Юо́зас Гру́одис (; 20 декабря 1884, дер. Ракенай, Новоалександровский уезд, Ковенская губерния, Российская империя (ныне Рокенай, Зарасайский район, Литва) — 16 апреля 1948, Каунас, Литовская ССР) — литовский композитор, дирижёр и педагог.

Биография 
В 1915—1916 годах учился в Московской консерватории, потом был мобилизован (был капельмейстером военного оркестра), в 1920—1924 годах учился в Лейпцигской консерватории. В 1924—1927 годах — дирижёр Каунасского оперного театра. С 1924 года преподавал в Каунасском музыкальном училище, а в 1933—1948 годах — в Каунасской консерватории (с 1946 года — профессор, в 1927—1937 годах — директор). Среди учеников: Антанас Будрюнас, Антанас Рачюнас, Юлюс Юзелюнас, Витаутас Клова, Юозас Каросас, Юозас Пакальнис.

Похоронен на Пятрашюнском кладбище в Каунасе.

Память 
 В 1984 в Каунасе открыт Дом-музей Груодиса.
 В Каунасе существует музыкальная школа имени Юозаса Груодиса.

Сочинения 
 балет «Юрате и Каститис» (1933, Каунас)
 симфоническая картина «Осень» (1922)
 Симфонический пролог (1923)
 Симфоническая поэма «Танец жизни» (1939)
 Симфоническая поэма «Из прошлого Литвы» (1939)
 2 сюиты (1936, 1937)
 вариации на темы литовских народных песен (1945)
 струнный квартет (1924)
 Соната для скрипки и фортепиано (1922) — первая в литовской музыке
 музыка к спектаклям драматического театра
 романсы

Награды 
 1944 — Заслуженный деятель искусств Литовской ССР
 Орден Трудового Красного Знамени

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - с. 153 — ISBN 5-85270-033-9
 Амбразас А., Ю. Груодис. Очерк жизни и творчества, М.-Л., 1964
 Амбразас А., Жизнь и творчество Ю. Груодиса, Л., 1985 (на литовском языке - Vilnius, 1981)
 J. Gruodis. Straipsniai, laiškai, užrašai, Vilnius, 1965

Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Балетные композиторы Литвы
Похороненные на Пятрашюнском кладбище